Серо Лимон има више значења:

 Серо Лимон (Сан Луис Акатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Серо Лимон (Сан Педро Мистепек -дто. 22 -), насеље у савезној држави Оахака у Мексику